La Grande Cité peut désigner :
 La Grande Cité, un site préhistorique des Alpes, situé sur les rives du lac Léman, sur le territoire de la commune de Morges dans le canton de Vaud, en Suisse
 La Grande Cité, titre d'exploitation initial et DVD du film La Grande Ville de Satyajit Ray en 1963.